Cloudland – album dei Pere Ubu del 1989
 Cloudland – album dei Whitetree del 2009